Пузач — русская фамилия, происходит от физиологии человека. Известные носители:

 Пузач, Анатолий Кириллович (1941—2006) —  советский футболист.
 Пузач, Сергей Викторович (род. 1961) — заслуженный деятель науки, д.т.н., профессор.

См. также 
 Пузачи — село Мантуровского района Курской области.
 Пузаченко — фамилия